Chor ( „Tanzplatz, Reigen, Reigentänzer“ oder „Singen mit Reigentanz“) steht für:

 Chor (Architektur), Altarraum, abgesetzter Teil einer Kirche mit [Haupt]altar
 Chorempore, Balkonage in Kirchen
 Chor (Musik), Gemeinschaft von Sängern, in der jede Stimmlage mehrfach besetzt ist
 Chormusik, musikalisches Werk für Singstimmen, gegebenenfalls mit Instrumentalbegleitung
 Chor (Theater), in der antiken griechischen Tragödie eine Gruppe von Schauspielern, Sängern oder Tänzern, die die Handlung kommentierend begleitet
 Saitenchor, bei Saiteninstrumenten eine Gruppe von im Einklang oder in Oktaven gestimmten Saiten, die als Einheit zum Klingen gebracht werden
 In Renaissance und Frühbarock ein Teil-Ensemble, das an einem Ort für sich aufgestellt ist, siehe Venezianische Mehrchörigkeit
 Register (Akkordeon), Stimmplattensätze beim Akkordeon (meist in der Mehrzahl gebraucht)
 Register (Orgel), vollständige Reihe gleichartiger Pfeifen von gemischten Stimmen bei der Orgel
 Chor (Einheit), deutsches Salzmaß

Chor steht ferner namentlich für:

 Chor (Fluss), sibirischer Fluss
 River Chor, englischer Fluss
 Chor (Ort), Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk (Russland)
 altägyptische Landesbezeichnung für die Region Syrien-Palästina, siehe Hurriter
 Kloster Chor Wirap, armenisches Kloster
 Chor Hooi Yee (* 1979), malaysische Badmintonspielerin

Siehe auch:

 Choron
 Choral
 Choro
 Chorus
 Chorion
 COR
 Kohr
 Kor